Le nom dUSS Congress est porté par six navires de lUnited States Navy :

 l', une galère construite sur le lac Champlain qui participe à la bataille de l'île Valcour ;
 l', une frégate de 28 canons ;
 l', une frégate de 38 canons faisant partie des six frégates originelles de l'United States Navy ;
 l', une frégate de 52 canons détruite par le navire confédéré CSS Virginia durant la guerre de Sécession ;
 l', un sloop à hélice en service jusqu'en 1876 ;
 l', un patrouilleur en service de 1918 à 1919.

Congress